Okręty US Navy o nazwie USS  "England":

 Pierwszy "England" (DE-635) był niszczycielem eskortowym, który był w służbie w latach 1943-1945. Najbardziej znany ze zniszczenia 6 japońskich okrętów podwodnych w ciągu 12 dni w maju 1944.
 Drugi "England" (DLG-22)/(CG-22) był fregatą rakietową, która była w służbie w latach 1963-1994.

England